Aleksandr Sergueïevitch Nikouline - en russe :  et en anglais :  (né le  à Perm en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Molot Prikamie Perm, il rejoint le HK CSKA Moscou avec qui il joue ses premiers matchs en Superliga en 2004. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . Le , il joue son premier match dans la contre les Penguins de Pittsburgh. Il est échangé aux Coyotes de Phoenix en retour de Drew Fata le . Il a joué une partie avec les Coyotes. En 2009, il retourne au CSKA qui évolue dans la Ligue continentale de hockey. Le , il est échangé à l'Amour Khabarovsk en retour d'un choix de deuxième ronde lors du Repêchage d'entrée dans la KHL 2011.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Molot Prikamie Perm 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| 55|| 23|| 27|| 50|| 60|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| || || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || CSKA Moscou || Superliga|| 16|| 3|| 3|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 10|| 11|| 21|| 22|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2006-2007 || CSKA Moscou|| Superliga|| 33|| 5|| 11|| 16|| 8|| 12|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2007-2008|| Senators de Binghamton|| LAH|| 71|| 14|| 36|| 50|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Senators de Binghamton|| LAH|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 64|| 7|| 16|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL|| 45|| 5|| 15|| 20|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2010-2011|| CSKA Moscou || KHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 45|| 5|| 17|| 22|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Amour Khabarovsk || KHL || 44|| 6|| 19|| 25|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Amour Khabarovsk || KHL|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk || KHL || 36|| 4|| 11|| 15|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| HK Spartak Moscou || KHL || 45|| 4|| 4|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3| 2014-2015|| CSKA Moscou || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Bouran Voronej || VHL || 7|| 4|| 3|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 22|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 16|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL ||26 ||4 ||6 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 ||| HK Vitiaz || KHL || 51|| 8|| 14|| 22|| 6|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2017-2018 ||| HK Vitiaz || KHL || 48|| 11|| 14|| 25|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 ||| HK Vitiaz || KHL || 52|| 3|| 14|| 17|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2019-2020 ||| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga ||2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 ||| TuTo Turku || Mestis ||11 || 4|| 9|| 13|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| TuTo Turku || Mestis || 42|| 9|| 24|| 33|| 20|| 9|| 2|| 12|| 14|| 0

| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2005||align="left"| Championnat du monde junior ||6||1||1||2|| 2 || +1||align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en août 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du TuTo Turku